Axioma (in de logica of wiskunde);
Aanname (voetbal), het gecontroleerd ontvangen van een bal;
Aanneming van werk, het inhuren van personeel;
Overtuiging, veronderstellen dat iets waar of onwaar is.